Avillers (Meurthe-et-Moselle)
 Avillers (Vosges)
ook:
Avillers-Sainte-Croix,  Meuse